Коряк Василь Васильович (12 травня 1952 року, село Бригадирівка, Хорольський район, Полтавська область) — юрист, журналіст, політик.

Після закінчення середньої школи із золотою медаллю в 1975 році вступив до Київського державного університету на юридичний факультет, який закінчив у 1981 році.

У 1985 році одержав другу вищу освіту, закінчивши Літературний інститут Спілки письменників СРСР імені М. Горького, відділення прози (м. Москва).

З 1979 р. по 1994 р. проходив службу в органах внутрішніх справ Полтавської області на посадах слідчого і старшого слідчого.

З 1994 р. по 1998 р. — міський голова м. Лубен.

У 2006 році обраний на цю посаду вдруге. Коряк Василь Васильович є членом Національної спілки журналістів України.

У 2008 році Указом Президента України присвоєно звання «Заслужений юрист України». Має трьох синів-юристів — Артура, Артема і Олександра.

19 травня 2016 року, у віці 64 років,  Коряк Василь Васильович помер. Похований на Новаківському цвинтарі, поблизу міста Лубни.

Джерело 
 Василь Коряк

Політики України
Випускники юридичного факультету Київського університету
Заслужені юристи України
Народились 1952
Народились 12 травня
Уродженці Хорольського району
Міські голови Лубен
Персоналії:Лубни